Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sander Groen e Jack Waite che hanno battuto in finale Petr Luxa e David Škoch 1-6, 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Marc-Kevin Goellner /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Johan Landsberg /  Lorenzo Manta (semifinali)

 Sander Groen /  Jack Waite (Campioni)
 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2001